Farmer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wesley M. Farmer
 Mark A. Farmer
 Philip José Farmer